Artpop (genre), een genre in de popmuziek
 Artpop (album), een album van de Amerikaanse zangeres Lady Gaga
 Artpop (nummer), een nummer van dit album

Zie ook 
 Art pop
 Popart